Herfstbladeren (Millais), schilderij van John Everett Millais uit 1856.
 Herfstbladeren (Haayer), kunstwerk van Leidi Haayer uit 1987.